Мирза Телетович (; родился 17 сентября 1985 года в Мостаре, СР Босния и Герцеговина, СФРЮ) — боснийский профессиональный баскетболист, выступавший в чемпионатах Боснии и Герцеговины, Бельгии, Испании, а также в Национальной баскетбольной ассоциации. Играл на позиции тяжёлого форварда.

Карьера

Клубная карьера

Европа 
На профессиональном уровне Телетович дебютировал в сезоне 2002/03 за команду «Слобода Тузла», представляющей чемпионат Боснии и Герцеговины. В первом сезоне набирал в среднем 7,2 очка за игру и совершал 2,7 подборов. Во втором сезоне показатели существенно улучшились, он стал набирать 26,4 очков и 6,6 подборов (за 17 матчей в лиге).

В 2004 году перешёл в бельгийский чемпионат, где в течение двух сезонов выступал за «Остенде». Также выступал во втором по значимости Европейском клубном соревновании — Еврокубке УЛЕБ, где набирал в среднем за матч 6,7 очков и совершал 2 подбора.

В 2006 году перешёл в клуб чемпионата Испании «Баскония», который также принимал участие в розыгрыше Евролиги. Дебютировал в чемпионате Испании 1 октября 2006 года против «Валенсии», в которой его команда одержала победу с разницей в одно очко — 95-94. В дебютном сезоне Евролиги набирал в среднем за игру 5,3 очка и совершал 2,8 подбора. Заявлял об участии в драфте НБА 2007 года, но не был выбран.

Следующие три сезона провёл в испанской команде, стал игроком стартового состав, а также капитаном «Басконии». В 2008 году получил награду «Восходящая звезда Чемпионата Испании». В 2009 году по итогам первых трёх игр в Кубка Испании был назван MVP турнира.

За 10 матчей в Евролиге сезона 2011-12, набирал в среднем за матч 21,7 очков и совершал 6 подборов. Однако, несмотря на его игру, «Басконии» не удалось попасть в Топ-16. В июне 2012 года игрок и клуб договорились о выкупе его контракта за 2 млн.евро, с условием, что в следующем году он уедет выступать в НБА.

НБА 
3 июля 2012 года формально Телетович согласился на подписание трехлетнего контракта на сумму $15,6 млн с «Бруклин Нетс». В итоге, сумма трехлетнего контракта была пересмотрена и составила $9 млн, таким образом соглашение попало под коллективную сделку НБА с небольшими исключениями.

5 ноября 2012 года дебютировал НБА в матче против «Миннесоты», в котором набрал 5 очков. В декабре 2017 года врачи обнаружили тромбы в обоих легких Телетовича, после чего он выбыл из строя на неопределенный срок — возможно, боснийцу придется завершить карьеру. В марте 2018 года «Милуоки» отчислил Телетовича.

Международная карьера 
Телетович является игроком национальной команды Боснии и Герцеговины. Выступал на Евробаскете 2003, 2005 и 2011 годов. На турнире 2011 года набирал в среднем за матч 13,8 очков и совершал 5,8 подборов, однако команда заняла лишь 17-е место из 24.

В отборочном турнире к Евробаскету 2013 года набирал 24,3 очка, совершал 6,3 подбора и отдавал 2,1 результативную передачу за игру. Босния и Герцеговина заняла первое место в группе Д.

Достижения

Клубные 
  «Остенде» 
 Чемпион Бельгии : 2005-06
  «Баскония» 
 Обладатель Суперкубка Испании (3) : 2006-07, 2007-08, 2008-09
 Чемпион Испании (2) : 2007-08, 2009-10
 Участник Финала Четырёх Евролиги (2) : 2006-07, 2007-08
 Обладатель Кубка Испании : 2008-09

Индивидуальные 
 «Восходящая звезда» Чемпионата Испании : 2007-08
 MVP Кубка Испании : 2008-09
 MVP недели в чемпионате Испании (3) : 6 неделя 2009-10, 3 неделя 2010-11, 20 неделя 2011-12
 Сборная всех звёзд чемпионата Испании : 2012

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте Euroleague.net
 Профиль на сайте Draftexpress.com
 Профиль на сайте ФИБА
 Профиль на Евробаскете
 Профиль в Чемпионате Испании 

Родившиеся в Мостаре
Баскетболисты Боснии и Герцеговины
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Остенде»
Игроки БК «Слобода» Тузла
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по баскетболу